Amandine Truffy
 Jean Truffy